est un terme japonais pouvant faire référence à :
 Sanctuaire Sumiyoshi, un type de sanctuaire shinto :
 Sumiyoshi-taisha à Osaka
 Sumiyoshi-jinja à Fukuoka
 Sumiyoshi-zukuri, un style architectural lié au Sumiyoshi-taisha d'Osaka
 Sumiyoshi-ku, un arrondissement à Osaka
 des gares :
 gare de Sumiyoshi à Kobe
 gare de Sumiyoshi à Tokyo
 Un prénom :
 Kawamura Sumiyoshi, amiral japonais
 Tadashi Sumiyoshi, major japonais
 Hirozumi Sumiyoshi (1631-1705), peintre japonais
 Akeji Sumiyoshi (1938-2018), calligraphe japonais
 un livre, le Sumiyoshi monogatari